Кратер Гримальди () — большой древний ударный кратер расположенный в юго-западной части Океана Бурь на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь итальянского физика и астронома Франческо Мария Гримальди (1618—1663) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

К северо-западной части кратера примыкает большой кратер Риччоли, на севере располагается кратер Лорман, на востоке кратер Дамуазо, на юго-востоке кратер Сирсалис, на юге-юго-западе кратер Рокка, на западе кратер Хартвиг. На северо-западе от кратера расположены борозды Риччоли, на севере борозды Гевелия, на востоке лежит Океан Бурь, на юго-востоке борозды Гримальди, на юго-западе находятся горы Кордильеры и Озеро Осени. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 173,5 км, глубина 3 км.

За длительное время своего существования кратер значительно разрушен, вал перекрыт множеством кратеров различного размера и фактически представляет собой нерегулярное кольцо холмов, пиков и хребтов. Наиболее сохранилась западная часть вала, на востоке вал нарушен понижением местности, на востоке прорезан V-образной долиной, северная оконечность вала имеет множество долин устремленных к кратеру Лорман. Высота вала над окружающей местностью составляет 1840 м, отдельные пики превышают 2000 м. Чаша кратера заполнена базальтовой лавой, дно чаши ровное и плоское, за счет низкого альбедо хорошо выделяется на фоне окружающей местности. Дно чаши кратера имеет яркость 1° по таблице яркостей Шрётера.

Кратковременные лунные явления 
В чаше кратера Гримальди наблюдались кратковременные лунные явления в виде изменения вида тёмных пятен на дне во время затмений, мерцающих точек на дне.

Сателлитные кратеры

См. также 

 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны 
 Кратер Гримальди на карте LAC-74 
 Селенологическая карта окрестностей кратера 
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны